Mexico deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1900 i Paris, men deltog ikke igen før under sommer-OL 1924 i Paris. Nationen har siden deltaget i samtlige efterfølgende sommerlege. Mexico deltog første gang i vinterlege i 1928 i St. Moritz. 

Mexico har været vært for OL en gang: Sommer-OL 1968 i Mexico City.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 

 Mexicos OL-statistik  på Sports-reference.com

Mexico ved sommer-OL
Mexico ved vinter-OL
OL